Ante Tomić puede referirse a:

 Ante Tomić (1983-), jugador croata de fútbol. 
 Ante Tomić (1987-), jugador croata de baloncesto.